Ivești se poate referi la:
 Ivești, Galați
 Ivești, Vaslui